Андреа Гасбаррони (; 6 августа 1981, Турин) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника. Бронзовый призёр Олимпиады 2004 года. Кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой.

Карьера 
Гасбаррони родился в туринском районе Ванчилья, здесь и начинал играть в футбол. Он воспитывался в академии «Ювентуса», но не сыграл ни одного матча за основную команду. Его первой командой была "" В 2001 году он был отправлен набираться опыта в клуб серии С1 «Варезе», а затем в «Сампдорию», с которой вышел из серии В в серию А.

В 2003 году Гасбаррони перешёл в клуб «Палермо» (за 2,7 млн евро была куплена часть прав на трансфер футболиста). Гасбаррони играл в основе «Палермо» до марта 2006 года, когда из-за разногласий с главным тренером Франческо Гвидолином, он перешёл в клуб «Сампдория», вновь на правах аренды. В межсезонье он поехал в составе молодёжной сборной Италии на Олимпиаду в Афины, на которой провёл 3 игры, на турнире Италия стала третьей. Затем Гасбаррони вернулся в «Палермо», но зимой вновь оказался в аренде в «Сампдории».

В июне 2006 года Гасбаррони перешёл в «Парму», которая купила часть прав на игрока, которыми владел «Палермо». В начале сезона Гасбаррони не показывал впечатляющей игры, но, с приходом на пост тренера Клаудио Раньери, стал основным игроком команды, и по окончании сезона клуб выкупил оставшуюся часть трансфера игрока за 1,4 млн евро. В сезоне 2007/08 Гасбаррони проиграл конкуренцию в составе Андреа Пизану, но часто выходил на замену.

В 2008 году Гасбаррони был куплен клубом «Дженоа» за 5 млн евро. Но множество мелких травм помешали игре Андреа в клубе, 2 февраля 2009 года клуб «Торино» покупает часть прав на футболиста за 1 млн евро.

1 сентября 2012 года подписал контракт с клубом Второго дивизиона Профессиональной лиги «Монца», в июле 2013 года продлил контракт на 2 года.

27 января 2015 года подписал контракт с клубом «Джана Эрминио». Завершил карьеру в клубе Эччеленцы «Пинероло» в 2019 году

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте tuttocalciatori.net

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Джана Эрминио»
Игроки ФК «Бра»
Игроки ФК «Пинероло»
Кавалеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу